É uma DPN (domínio de Primeiro Nível), voltado ao público GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) e Sites Legalmente Gays no Brasil (SLG.BR), apresentada oficialmente na Plataforma do Comitê Gestor da Internet para o emprego da Lei do Marco Civil da Internet, sob a administração do NIC.GLS.

Pelo fato da sigla GLS ter sido criada no Brasil e ser muito utilizada para o mercado desta comunidade, foi desenvolvida a categoria .gls.slg.br.

DNS
Websites do Brasil
Cultura LGBT no Brasil